Бурдел може да се односи на:

 Бурдел - насеље у Француској.
 презима француског вајара Емила Антоана Бурдела.